Prøven steht für:
 Prøven, dänischer Name des Ortes Kangersuatsiaq im nördlichen Westgrönland, ehemalige Gemeinde Upernavik, heute Avannaata Kommunia
 Nordprøven, früherer dänischer Name der ehemaligen Gemeinde Narsaq und des gleichnamigen Ortes in der  grönlandischen Großkommune Kujalleq
 Sydprøven, dänischer Name des Ortes Alluitsup Paa der ehemaligen südlichsten grönlandischen Gemeinde Nanortalik in der Großkommune Kujalleq